Golubevs ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandrs Golubevs (* 1981), lettischer Fußballschiedsrichter
 Sergejs Golubevs (* 1985), lettischer Fußballspieler